Battambang (Khmer: បាត់ដំបង) ook wel Batdambang is een provincie (khett) in het noordwesten van Cambodja, de hoofdstad is Battambang. De provincie grenst aan de provincies Banteay Mean Cheay in het noorden, Pailin in het westen, Pouthisat in het zuiden en Siem Reap in het noordoosten. De provincie grenst in het noord- en zuidwesten aan Thailand. De gouverneur is sinds 2017 Nguon Ratanak.

Battambang is een van de grootste rijstproducenten van het land.

Bestuurlijke Indeling
De provincie is verdeeld in dertien districten en één gemeente, die weer zijn onderverdeeld in 92 communes. 10 sangkats en 809 dorpen.

Zie ook 
 Cambodja van A tot Z

Externe link
Officiële site

Provincie van Cambodja